Carlo Maldini (1852-1926), Italiaans ondernemer
 Elio Maldini (1911-1995), Italiaans wielrenner 
 Cesare Maldini (1932-2016), Italiaans voetballer en bondscoach
 Paolo Maldini (1968), Italiaans voetballer en zijn vrouw
 Adriana Fossa Maldini (1968), Venezolaanse actrice en model
 Christian Maldini (1996), hun zoon

Italiaanse achternaam